Le qualificazioni del singolare femminile del Torneo di Wimbledon 2017 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Aleksandra Krunić (ultimo turno)
  Alison Van Uytvanck (qualificata)
  Ons Jabeur (qualificata)
  Zhu Lin (ultimo turno)
  Anna Blinkova (qualificata)
  Kristie Ahn (ultimo turno)
  Patricia Maria Țig (primo turno)
  Mariana Duque Mariño (ultimo turno)
  Taylor Townsend (primo turno)
  Kayla Day (primo turno)
  Tamara Korpatsch (ultimo turno)
  Jang Su-jeong (primo turno)

  Aryna Sabalenka (qualificata)
  Liu Fangzhou (primo turno)
  Jasmine Paolini (secondo turno)
  Petra Martić (qualificata)
  Asia Muhammad (ultimo turno)
  Dalila Jakupovič (primo turno) 
  Tereza Martincová (primo turno)
  Dalma Gálfi (primo turno)
  Vol'ha Havarcova (primo turno)
  Barbora Krejčíková (secondo turno)
  Françoise Abanda (qualificata)
  Nina Stojanović (primo turno)

Qualificate

  Petra Martić
  Alison Van Uytvanck
   Ons Jabeur
  Françoise Abanda
   Anna Blinkova
   Aryna Sabalenka

  Anastasija Potapova
   Irina Falconi
  Polona Hercog
  Bianca Andreescu
  Arina Rodionova
   Marina Eraković

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2017